

Musica 
 The Wire – rivista britannica di musica d'avanguardia
 The Wire – singolo di David Dallas del 2013
 The Wire – singolo degli Haim del 2013

Radio 
 The Wire – programma radiofonico australiano

Televisione 
 The Wire – serie televisiva statunitense
Il mistero di Garak (The Wire) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Wire